PJC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pedro Juan Caballero (Paraguay)